Bundestagswahlkreis Recklinghausen steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Recklinghausen I
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen II

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen III